Дора:

Топоним 
 Дора (приток Выдрицы) — река в Новгородской области.
 Дора — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Дора — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Дора — деревня в Маловишерском районе Новгородской области;
 Дора — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Дора (Ивано-Франковская область)
 Дора  — департамент Французской республики и Империи на территории Пьемонта
 Дора (тауншип, Миннесота)
 Дора или Дора-Миттельбау — концентрационный лагерь;
 Большая Дора — деревня в Череповецком районе Вологодской области
 Малая Дора — деревня в Череповецком районе Вологодской области

Персоналии 
Фамилия
 Дора, Жан (1508—1588) — французский поэт.
 Дора, Эрол (р.1964) — турецкий политик, член Великого национального собрания.
Имя
 Дора, настоящее имя — Дарья Шиханова (род. 1999) — российская поп-рок-исполнительница.
 Дора Пеячевич (1885—1923) — хорватский композитор.

Другое 
 Дора (имя);
 Дора Франко — любовная приключенческая поэма юности Евгения Евтушенко.
 (668) Дора — астероид, открытый в 1908 году
 Дора (судно);
 Дора (орудие) — немецкое железнодорожное артиллерийское орудие Второй мировой войны;
 «Дора» Fw 190 D — немецкий истребитель Второй мировой войны;